Stati Uniti d'America
 Roslyn – città della Contea di Day, Dakota del Sud
 Roslyn – villaggio della Contea di Nassau, New York
 Roslyn –comunità di Abington, Pennsylvania
 Roslyn – città della Contea di Kittitas, Washington

Musica 
 Roslyn, gruppo musicale.